Adamski (1967) – musicista e produttore discografico inglese
Filip Adamski (1983) – canottiere tedesco
George Adamski (1891-1965) – ufologo polacco
Philippe Adamski (1985) – orientista francese